Ајрон Ривер има више значења:
 Ајрон Ривер (Висконсин)
 Ајрон Ривер (Мичиген)